Weichselbaumer ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Weichselbaumer (1791–1871), deutscher Schriftsteller
 Ernst Weichselbaumer, deutscher Schachspieler
 Friederike Weichselbaumer (* 1948), österreichische Schriftstellerin
 Herbert Weichselbaumer (1938–2018), deutscher Fußballspieler
 Karl Weichselbaumer (* 1933), österreichischer Politiker (ÖVP)

Siehe auch:
 Weichselbaum
 Weixelbaum
 Weixelbaumer